Pozoamargo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pozoamargo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Pozoamargo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar